Rue Louise-Michel peut désigner :
 Rue Louise-Michel à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis en France ;
 Rue Louise-Michel à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine en France.